

Франклінвілл — місто, штат Нью-Йорк
 Франклінвілл — місто, штат Північна Кароліна
 Франклінвілл — селище, штат Нью-Йорк